Distrikt El Porvenir bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt El Porvenir (Chincheros), Distrikt in der Provinz Chincheros (Region Apurímac)
 Distrikt El Porvenir (San Martín), Distrikt in der Provinz San Martín (Region San Martín)
 Distrikt El Porvenir (Trujillo), Distrikt in der Provinz Trujillo (Region La Libertad)